Лабрюйе́р-Дорса́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Отрив. Округ коммуны — Мюре.

Код INSEE коммуны — 31256.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 610 км к югу от Парижа, в 22 км к югу от Тулузы.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 248 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 178 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 144 были экономически активными, 34 — неактивными (показатель активности — 80,9 %, в 1999 году было 68,3 %). Из 144 активных жителей работали 138 человек (77 мужчин и 61 женщина), безработных было 6 (3 мужчин и 3 женщины). Среди 34 неактивных 13 человек были учениками или студентами, 13 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна